Karel Hugo Bourbonsko-Parmský (italsky Carlo Ugo di Borbone-Parma, francouzsky Charles-Hugues de Burbon-Parme, španělsky Carlos Hugo de Borbón-Parma y Borbón-Busset, 8. dubna 1930 Paříž – 18. srpna 2010 Barcelona) byl následník trůnu Parmského vévodství (od roku 1977). Byl taktéž karlistickým pretendentem španělského trůnu (od roku 1975). Byl nositelem dvorských titulů vévoda z Parmy a hrabě z Montemolínu. Ač narozen ve Francii, byl španělské národnosti.

Život 
Hugues (Hugo), křtěný jako Hugo Maria Sixtus Robert Ludvík Jan Jiří Benedikt Michal (Hugues Marie Sixte Robert Louis Jean Georges Benoît Michel), se narodil v Paříži jako syn Františka Xavera Bourbonsko-Parmského a jeho manželky Madeleine Bourbonsko-Bussetské.

Dne 28. června 1963 mu rozhodnutím Velkého soudu (Tribunal de grande instance (Francie) v departementu Seine bylo uděleno jméno Charles-Hugues (Karel Hugo).

V roce 1964 se oženil s Irenou Nizozemskou, která kvůli tomuto sňatku přestoupila ke katolictví, což znamenalo, že se vzdala nároku na nizozemský trůn.

Ze svazku se narodily čtyři děti:
 Karel Xaver Bourbonský (Charles Xavier de Bourbon - 1970), kníže de Plaisance a vévoda madridský
 Jakub Bourbonský (Jacques de Bourbon - 1972), hrabě de Bardi a «vévoda de San Jaime
 Markéta Bourbonská (Marguerite de Bourbon - 1972), hraběnka de Colorno
 Marie Karolína Bourbonská (Marie Caroline de Bourbon - 1974), markýza de Sala a vévodkyně de Guernica
Manželé se se v roce 1981 rozvedli.

Princ Karel Hugo zemřel 18. srpna 2010 v Barceloně.

Vývod z předků

Literatura 
 Bernard Mathieu et d'André Devèche, Tableau généalogique de la Maison de Bourbon, Édit. de La Tournelle, 1984

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1930
Italové
Parmští vévodové
Italští šlechtici
Bourbon-Parma
Úmrtí v roce 2010
Pohřbení ve svatyni sv. Marie ze Steccaty
Muži
Parmští princové
Narození 8. dubna
Úmrtí 18. srpna
Španělští vévodové
Narození v Paříži
Úmrtí v Barceloně
Nositelé velkokříže Řádu Oranžské dynastie
Bourbonsko-parmští princové
Absolventi Oxfordské univerzity